Ruta 20 steht für
 eine Fernstraße in Argentinien, siehe Ruta Nacional 20
 eine Fernstraße in Bolivien, siehe Ruta 20 (Bolivien)
 eine Fernstraße in Uruguay, siehe Ruta 20 (Uruguay)